La Uvita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 La Uvita (kommun), Boyacá, 
 La Uvita (ort), Boyacá,

Costa Rica 

 Isla Uvita, ö, Limón,